Žižkov televizijski stolp (visok 216 m) je bil zgrajen med letoma 1985 in 1992 v Pragi oz. praški četrti Žižkov na Češkem. Stolp je tudi član Svetovne zveze visokih stolpnic.

Zgradbe in objekti v Pragi
Svetovna zveza visokih stolpnic
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1992